Orawka – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Jabłonka
 Orawka – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek
 Orawka – potok, górny bieg rzeki Czarnej Orawy